7-й Чемпионат Европы по водному поло среди мужчин проходил с 20 по 27 августа 1950 года в городе Вена (Австрия). В первый раз в своей истории чемпионом стали Нидерланды.

Регламент 
В турнире участвовало 7 команд. Турнир состоит из 7 туров, разыгрывался по круговой системе.

Сборные

Регламент

1 тур

2 тур

3 тур

4 тур

5 тур

6 тур

7 тур

8 тур

Итоговое положение

Состав победителя

Ссылки 
 
 

Водное поло в Австрии
1950
1950 год в водном поло
Чемпионаты Европы в 1950 году
Август 1950 года
Международные спортивные соревнования в Вене
Спорт в Австрии в 1950 году
Чемпионаты Европы в Австрии